Науман, Йоганн Андреас (1744-1826) - німецький орнітолог.
 Науман, Йоганн Готліб (1741-1801) - німецький композитор.
 Науман, Йоганн Фрідріх (1780-1857) - німецький орнітолог.